La Quatrième Apprentie (titre original : ) est un roman d'Erin Hunter paru en 2009, c'est le premier tome du quatrième cycle de la saga La Guerre des clans, cycle intitulé Les Signes du destin.

Ce roman a été traduit en France en 2014 par Aude Carlier.

Résumé 
Après la mort de Feuille de Houx, Œil de Geai et Pelage de Lion tentent de trouver qui est la 3ème personne qui détiendra le pouvoir des étoiles entre ses pattes. Nuage de Colombe qui a enfin accepté son destin, sait que des animaux marrons (des castors) détiennent l'eau du lac asséché. Grâce à ses sens surdéveloppés, elle espère enfin aider ses camarades à défendre leur territoire, menacé par le Clan de l'Ombre. Mais au cœur de la Forêt Sombre, un danger pèse sur eux. Étoile du Tigre et ses acolytes ont pénétré les songes de plusieurs apprentis dont Nuage de Lis la sœur de Nuage de Colombe et leurs dispensent un entrainement spécial. Ces chats du lac se laisseront-ils manipuler au point de semer autour d'eux la haine et la mort ? Arriveront-ils à ramener l'eau du Lac ?

Liens externes 
 
 

La Guerre des clans
Roman britannique paru en 2009
Roman de fantasy britannique
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Chat dans la littérature
2009 en fantasy